L'Open de Malaisie masculin 2014 (ou Malaysian Open 2014) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du PSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 20 au . Mohamed El Shorbagy gagne son premier Open de Malaisie, en battant Max Lee en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2014
 Saison 2014 de la PSA

Masculin 2014
Squash en 2014
Sport en Malaisie en 2014
Sport en août 2014